

Рушковиці — село в гміні Немча Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Рушковиці — село в гміні Борковіце Пшисуського повіту Мазовецького воєводства